Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille lieues sous les mers) – romanzo di Jules Verne
 Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille lieues sous les mers) – film del 1907 ispirato al romanzo omonimo